Суперкубок Сінгапуру з футболу 2017  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 лютого 2017 року між чемпіоном і володарем Кубка Сінгапуру клубом Альбірекс Ніїгата Сінгапур та віце-чемпіоном Сінгапуру і фіналістом Кубка Сінгапуру клубом Тампінс Роверс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на footballdatabase
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на сайті Асоціації футболу Сінгапуру

2017
Сінгапур
Лютий 2017
2017 у сінгапурському спорті